Die Abkürzung HOS steht für:

 Hall of Sermon, ein 1991 gegründetes Independent-Plattenlabel von Tilo Wolff
 Heeresoffizierschule, in Deutschland Bezeichnung der Offiziersschulen des Heeres bis 1974.
 Hrvatske obrambene snage, eine paramilitärische Organisation im Kroatien- und im Bosnienkrieg 
 Hrvatske oružane snage, seit 1944 Bezeichnung der Armee des Unabhängigen Staates Kroatien
 H.o.S., Harvester of Sorrow, eine italienische Thrash-Metal-Band

Hos steht für:

 Hosea, ein Buch der Bibel

Siehe auch:
 Hoss
 Hohs

Abkürzung